Moustache (Half a Scissor) est le deuxième album de Mr. Oizo sorti en 2005.

Liste des titres 

Album de Mr. Oizo
Album musical sorti en 2005